Das Finale der German Tour 2017 (auch German Pool Masters 2018) war ein Poolbillardturnier, das vom 2. bis 7. Januar 2018 in Sindelfingen, Pfullingen und Stuttgart stattfand. Es bildete den Abschluss der vierten Spielzeit der Turnierserie German Tour und war die dritte Austragung des Finalturniers. Gespielt wurde GT-Multiball; innerhalb eines Satzes wurden zyklisch aufeinanderfolgend jeweils zwei Spiele in den Disziplinen 10-Ball, 9-Ball und 8-Ball gespielt.

Sieger wurde der dreimalige Weltmeister Earl Strickland aus den USA, der im Endspiel den Niederländer Ivo Aarts mit 8:6 besiegte. Maximilian Lechner aus Österreich und der Philippiner Efren Reyes belegten den dritten Platz. Vorjahressieger Dimitri Jungo schied im Sechzehntelfinale gegen Juri Pisklov aus.

Bei den Damen setzte sich Tina Vogelmann im Endspiel gegen die Siegerin von 2015 Ina Kaplan mit 7:4 durch. Titelverteidigerin Yini Gaspar schied im Viertelfinale gegen Melanie Süßenguth aus. Beim Handicapwettbewerb gelang Manuel Radu mit einem 5:0-Finalerfolg gegen Stefan Barth die Titelverteidigung.

German Tour 2017 
Die German Tour 2017 umfasste etwa 850 Turniere, die zwischen Dezember 2016 und dem 2. November 2017 in Deutschland ausgetragen wurden. Entsprechend der Anzahl der Teilnehmer und der Höhe des ausgeschütteten Preisgeldes wurden bei den Turnieren Punkte für die German-Tour-Rangliste vergeben.

German-Tour-Rangliste

Modus 
In der Vorrunde, die vom 2. bis 5. Januar 2018 in den Spiellokalen Die Drei in Sindelfingen, Magic Pool in Pfullingen und dem Vereinsheim des BC Stuttgart 1891 in Stuttgart ausgetragen wurde, traten 300 Spieler in 50 6er-Gruppen im Round-Robin-Modus gegeneinander an. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Zwischenrunde. Neben den 100 Spielern, die die Zwischenrunde über die Vorrunde erreichen, waren 9 Spieler über die Tour-Rangliste (Plätze 2 und 4 bis 11) sowie 3 Wildcards für diese Runde gesetzt. Die 112 Spieler traten am 6. Januar in 28 4er-Gruppen im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Zwei Spieler jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, für die der Ranglistenerste Roman Hybler und der Vorjahressieger Dimitri Jungo sowie die sechs Teilnehmer des Legends of Pool gesetzt waren. Am 7. Januar wurde in Sindelfingen die Finalrunde im K.-o.-System ausgetragen. Gespielt wurde in allen Runden GT-Multiball mit Wechselbreak.

Preisgeld

Finalrunde 
Die Finalrunde fand am 7. Januar in Sindelfingen statt. Ausgelost wurden die Partien am Abend zuvor.

Damenturnier 
Das Turnier der Damen wurde vom 5. bis 7. Januar 2018 ausgetragen. Die Vorrunde fand in Sindelfingen und Stuttgart statt, die Finalrunde in Sindelfingen.

Modus 
In der Vorrunde traten die 28 Spielerinnen, die sich über die Damen-Rangliste qualifiziert haben, in 7 Gruppen à 4 Spielerinnen im Round-Robin-Modus gegeneinander an. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die ab dem Abend des 6. Januar ausgetragen wurde. Darüber hinaus waren Tina Vogelmann als Ranglistenerste und Yini Gaspar als Titelverteidigerin für die Finalrunde gesetzt, in der das Turnier im K.-o.-System fortgesetzt wurde. Es wurde mit Wechselbreak gespielt.

Preisgeld

Finalrunde 
Die Finalrunde der Damen fand vom 6. bis 7. Januar statt.

Handicapturnier 
Das Handicapturnier wurde vom 6. bis 7. Januar 2018 ausgetragen. Die Vorrunde fand in Pfullingen und Sindelfingen statt, die Finalrunde in Sindelfingen.

Modus 
Teilnahmeberechtigt waren die 32 Bestplatzierten der Handicap-Rangliste, in der Spieler mit mindestens 50-prozentiger Behinderung gelistet sind. Diese wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die acht Gruppensieger qualifizierten sich für die Finalrunde. Gespielt wurde GT-Multiball mit Wechselbreak. Die Disziplin wurde jedoch nach jedem Spiel gewechselt, statt nach jedem zweiten.

Finalrunde 
Die Finalrunde der Handicapspieler fand am 7. Januar statt.

Einzelnachweise 

Poolbillardturnier
Poolbillardveranstaltung 2018
Billardturnier in Deutschland
Billardturnier in Sindelfingen
Sportveranstaltung im Landkreis Reutlingen
Sport (Pfullingen)
Sportveranstaltung in Stuttgart